Carra steht für:

 den irischen See Lough Carra

Carra oder Carrà ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Carra de Vaux (1867–1953), französischer Arabist und Mathematikhistoriker
 Carlo Carrà (1881–1966), italienischer Maler und Kunstschriftsteller
 Christian Carra de Vaux Saint Cyr (1888–1954), französischer Diplomat
 Jean-Louis Carra (1742–1793), französischer Revolutionär sowie Journalist und Bibliothekar
 Manuel Carra (* 1931), spanischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Raffaella Carrà (1943–2021; geb. als Raffaella Roberta Pelloni), italienische Schauspielerin, Sängerin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Cara